est la formule brute de plusieurs isomères.
 daniélone, numéro CAS 
 prohexadione, numéro CAS 
 gallate de propyle, numéro CAS